La Battaglia di Aberdeen può riferirsi a:

 Battaglia di Aberdeen (1644), parte delle Guerre dei tre regni
 Battaglia di Aberdeen (1646), combattuta il 14 maggio 1646 durante la Guerra civile scozzese
 Battaglia di Aberdeen (Isole Andamane), combattuta il 17 maggio 1859 tra la tribù andamanese e gli inglesi nel nord-ovest di Port Blair, nel sud dell'isola delle Andamane, una delle isole Andamane